Vivanco puede referirse a:

 Vivanco de Mena, localidad del municipio de Valle de Mena, en la provincia de Burgos.

 José Miguel Vivanco Inostroza (1961-), abogado chileno defensor de los Derechos Humanos.
 William Vivanco (1975-), músico cubano.
 Javier Bedoya de Vivanco (1948-), abogado y político peruano.
 Luis Felipe Vivanco (1907-1975), arquitecto y poeta español.
 Manuel Vivanco Riofrío (19??-), abogado ecuatoriano.
 José S. Vivanco (1899-1979) político mexicano, gobernador interino del estado de Nuevo León.
 José Vivanco Sánchez (1856-1918), trovador español.
 Manuel Vivanco Menchaca (1834-19??), político español.
 Manuel Ignacio de Vivanco (1806-1873), militar y político peruano.
 Sebastián de Vivanco (c.1551-1622), compositor.